Jinghe bezeichnet:

 den Kreis Jinghe (精河县) im Autonomen Bezirk Bortala des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang in der Volksrepublik China, siehe Jinghe;
 das Straßenviertel Jinghe (靖和街道) der Stadt Hunchun in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Jinghe (Huchun);
 die Großgemeinde Jinghe (井河镇) im Stadtbezirk Guang'an der Stadt Guang'an in der Provinz Sichuan, siehe Jinghe (Guang'an);
 den Fluss Jing (泾河), einen Nebenfluss des Wei He, siehe Jing He.